Mirabell (‚Wunderschöne‘) ist
 ein weiblicher Vorname, siehe Mirabella (Vorname)
ein Barockpalast in Salzburg, Schloss Mirabell
 eine Marke der Mondelez Österreich Mozartkugel
 Der Obstbrand Mirabellenbrand

Siehe auch:
 Mirabel
 Mirabelle
 Mirabella
 Mirabello